Willem I van Holland (ca. 1175-1222), graaf van Holland
 Willem II van Holland (1228-1256), graaf van Holland en Rooms-Duits koning 
 Willem III van Holland (1287-1337), graaf van Holland en Henegouwen
 Willem IV van Holland (1317-1345), graaf van Holland en Henegouwen 
 Willem V van Holland (1330-1389), hertog van Beieren-Straubing en graaf van Holland en Henegouwen
 Willem VI van Holland (1365-1417), hertog van Beieren-Straubing en graaf van Holland en Henegouwen